Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Lucas () :
 le comté de Lucas, situé dans l'État de l'Iowa ;
 le comté de Lucas, situé dans l'État de l'Ohio.